Miquel Gual i Agustina (Barcelona, 1911 - Barcelona, 1989), futbolista català.
 Miquel Gual Bauzà (Sant Joan, 1919 - Sant Joan, 2010), ciclista mallorquí.